A Rede Educacional São José é uma rede de ensino brasileira do estado do Rio Grande do Sul mantida pela Congregação das Irmãs de São José de Chambery. É composta por quatro instituições: três em Porto Alegre e uma em Rio Grande.

Funciona desde 2008 em parceria com o Grupo Bom Jesus de Curitiba, PR, que fornece apostilas às instituições.

Instituições
Colégio Sévigné - Porto Alegre
Faculdades Integradas Sévigné (FASEV) - Porto Alegre
Escola de Ensino Médio São Luiz - Porto Alegre
Colégio Santa Joana d'Arc - Rio Grande

Ligações externas
Página oficial